Andrzej Kołakowski – działacz opozycyjny, pieśniarz i poeta
 Andrzej Kołakowski – polski filozof
 Hieronim Kołakowski – polski lekarz, profesor i rektor Akademii Zamojskiej
 Jakub Kołakowski – polski windsurfer
 Jerzy Kołakowski – polski inżynier, rektor Politechniki Częstochowskiej
 Klemens Kołakowski – polski redaktor i wydawca 
 Lech Kołakowski – polski polityk, poseł na Sejm V Kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
 Leszek Kołakowski – polski filozof
 Miron Kołakowski – polski adwokat, działacz katolicki, poseł na Sejm PRL II kadencji
 Piotr Kołakowski – polski historyk
 Robert Kołakowski – polski polityk, poseł na Sejm V Kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
 Roman Kołakowski – autor piosenek, kompozytor, poeta, piosenkarz, dyrektor artystyczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
 Ryszard Kołakowski – polski taternik, alpinista i himalaista
 Stanisław Kołakowski – polski doktor medycyny i filozofii oraz poeta
 Tomasz Kołakowski – polski ksiądz, poseł na sejm ustawodawczy

Zobacz też 
 Kołakowska
 Kołakowscy